Vauxhall steht für:
 Vauxhall (Hannover), 1768 errichtetes Café für die „bessere Gesellschaft“
 Vauxhall (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Vauxhall Motors, englische Automarke

Orte:
 Vauxhall (Alberta), Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta
 Vauxhall (London), Stadtteil von London im Borough of Lambeth
 Vauxhall (Merseyside), City Distrikt in Liverpool

Bauwerke in London:
 Vauxhall Bridge, Brücke über die Themse 
 Vauxhall Gardens, Sommer-Konzertbühne und der vielerorts davon abgeleitete gebräuchlicher Namen Vauxhall
 Bahnhof Vauxhall, U-Bahn-Station

Siehe auch: